Erdély, illetve a Partium több településének neve:

Egerbegy (Kolozs vármegye, ma Románia, Kolozs megye)
Aranyosegerbegy (Torda vármegye, ma Románia, Kolozs megye)
Szászegerbegy (Medgyes szék, majd Nagy-Küküllő vármegye, ma Románia, Szeben megye)
Szilágyegerbegy (Közép-Szolnok, majd Szilágy vármegye, ma Románia, Máramaros megye)